Youhao Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Youhao (häradshuvudort), Heilongjiang, 
 Youhao Qu (härad i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar